Dylan DeMelo (né le  à London, dans la province de la Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Après avoir disputé deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les St. Michael's Majors de Mississauga, il est repêché au  par les Sharks de San José en 2011. Il fait ses débuts professionnels dans la Ligue américaine de hockey vers la fin de la saison 2011-2012 en jouant 4 matchs avec les Sharks de Worcester, club-école de l'équipe de San José. Il joue ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey en 2015-2016, saison où il joue 45 matchs avec les Sharks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||20 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Chargers de Mississauga || LHJO ||36 ||9 ||20 ||29 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||67 ||3 ||24 ||27 ||70 ||20 ||1 ||4 ||5 ||15

|-
|2011-2012 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||67 ||7 ||50 ||47 ||70 ||6 ||1 ||1 ||2 ||13
|-
|2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Steelheads de Mississauga || LHO ||64 ||15 ||35 ||50 ||68 ||6 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH ||10 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||68 ||2 ||22 ||24 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 65 || 5 || 17 || 22 || 32 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 
|-
|2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 45 || 2 || 2 ||4 || 14 || - || - ||- || - || -
|-
|2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 15 || 0 || 6 || 6|| 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 25 || 1 || 7 || 8 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH ||63 ||0 ||20 || 20 || 	34 ||10 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 77 || 4 || 18 || 22 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||49 || 0 || 10 || 10 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 52 || 0 || 9 || 9 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH ||  || 

| 321 || 7 || 66 || 73 || 151 || 19 || 0 || 1 || 1 || 8

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Steelheads de Mississauga
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Jets de Winnipeg